Noord-Koreaans basketbalteam (mannen)
 Noord-Koreaans basketbalteam (vrouwen)